Flying () может означать:
 «» — ежемесячный американский журнал в области аэронавтики и авиастроения.
 «Flying» — украинская музыкальная группа.
 «Flying» — песня группы «Битлз».